Les Bembas, une ethnie bantoue d’Afrique australe.
 Babemba Traoré, un roi du Kénédougou (1855 - 1898).